Anders Wyller kan syfta på:

* Anders Platou Wyller (1903–1940), norsk litteraturvetare
 Anders Wyller (född 1964), norsk musiker